Warnkönig ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold August Warnkönig (1794–1866), deutscher Jurist
 Wilhelm Warnkönig, Pseudonym von Bernhard Duhr (1852–1930), deutscher Jesuit, Historiker und Theologe